DNK steht für:
 Dänemark als ISO-3166-Länderkürzel
 den Flughafen Dnipro nach dem IATA-Flughafen-Code
 Deutschland Netto Katalog, ein Briefmarkenkatalog des Leuchtturm-Albenverlags
 Der Neue Kämmerer, Zeitung für öffentliches Haushalts-, Immobilien-, Beteiligungs- und Prozessmanagement der Financial Gates GmbH
 Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB)
 Deutsches Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit, eine Initiative des Rings Politischer Jugend, des Deutschen Bundesjugendrings und der Deutschen Sportjugend
 Deutsches Nationalkomitee Biologie in der IUBS und IUMS, eine wissenschaftliche Organisation, die sich für Deutsche Biologen international einsetzt. 
 Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz
 sowie weitere deutsche Nationalkomitees
 Deutscher Nachhaltigkeitskodex

DNK